‹ 69-я Церемонии вручения 71-я ›

70-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми» () — церемония вручения главной телевизионной премии США, присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года. Вручение премий состоялось 17 сентября 2018 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Ведущими выступили  и Колин Джост.

Номинанты были объявлены Самирой Уайли и Райаном Эгголдом 12 июля 2018 года.

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Режиссура

Сценарии

Примечания 

2018
2018 год в Калифорнии
События 18 сентября
Сентябрь 2018 года
Телевизионные премии 2018 года